Formula 1 Indoor Trophy 1989 je bila neprvenstvena dirka Formule 1, ki je potekala 2. in 3. decembra 1989 na dirkališču Bologna Motor Show.

Prijavljeni

Rezultati

Reference
 Bologna Sprint - The GEL Motorsport Information Page

1989
Formula 1 sezona 1989